Il singolare del Stockholm Open 1972 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Arthur Ashe era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Stan Smith ha battuto in finale Tom Okker 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Stan Smith (Campione)
  Ilie Năstase (semifinali)

 Tom Okker (finale)
 Marty Riessen (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

 

Stockholm Open 1972